Louis Schneider kan syfta på:

* Louis Schneider (1805–1878), tysk skådespelare och författare 
 Louis Schneider (1901–1942), amerikansk racerförare